Il doppio del torneo di tennis Pekao Open 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Orlin Stanojčev e Radomír Vašek che hanno battuto in finale Massimo Ardinghi e Álex López Morón 7-6, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Tom Kempers /  Menno Oosting (primo turno)
 Devin Bowen /  Daniel Orsanic (quarti di finale)

 Kent Kinnear /  Jack Waite (primo turno)
 Tuomas Ketola /  Tomáš Anzari (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Pekao Open 1998